Rismondo ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Rismondo (1885–1915), italienischer Irredentist und Soldat
 Piero Rismondo (1905–1989), österreichischer Schriftsteller